Фонтан може да се односи на:

 Фонтан (митологија), личност из староримске митологије
 Фонтан (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Фонтан (Лангоњ), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Фонтан (Сент Албан сир Лимањол), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Фонтан (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Фонтан (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Фонтан ди Кос, насељено место у Француској, у департману Лот